Ruta Provincial 215 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 215, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 215, ruta provincial de San Juan, Argentina.